Stednavnet Borgsted han henvise til flere steder:
 Borgsted Banke, et voldsted ved vestsiden af Lillebælt
 Borgsted, er en bebyggelse og et voldsted i Fanefjord Sogn på Møn
 Borgsted er det danske navn for byen og Borgstedt i i Amt Hüttener Berge i den østlige del af Kreis Rendsborg-Egernførde, i den centrale del af den tyske delstat Slesvig-Holsten.